Sol naciente, puede referirse a los siguientes términos o conceptos:

 Sol naciente es la expresión antonomástica para referirse a la aparición del Sol sobre el horizonte al amanecer; el "naciente" en tal caso es sinónimo de "oriente";
 Sol Naciente también puede hacer referencia al punto cardinal Este u Oriente;
 Sol naciente en heráldica y vexilología suele tener uno o ambos de estos simbolismos: 
 el origen o surgir de un país (como ocurre en los escudos de Argentina y de Uruguay), 
 o la situación geográfica de un territorio (por ejemplo: Japón se considera al Este -o naciente- de Eurasia);
 Imperio del Sol Naciente o País del Sol Naciente, puede usarse para referirse a "Japón", en referencia a su nombre en idioma japonés. También es el símbolo representado en la bandera civil japonesa y bandera militar de dicho país;
 Sol naciente (novela) de 1992, (Rising sun), novela de ciencia ficción de Michael Crichton;
 Sol naciente (película) de 1993, (Rising sun), la adaptación para el cine de la novela de Crichton protagonizada por Sean Connery y Wesley Snipes;
 Sol naciente, capítulo de la telenovela Argentina Casi ángeles.